Jan Karel Habsburský (1. listopadu 1605, Štýrský Hradec – 26. prosince 1619, Štýrský Hradec) byl rakouský arcivévoda, syn císaře Ferdinanda II..

Život 
Byl druhorozeným, avšak prvním přeživším synem arcivévody a budoucího císaře Ferdinanda II.Štýrského a jeho ženy, bavorské princezny Marie Anny.

Už od dětství byl domluven jeho sňatek se sestřenicí, španělskou infantkou Marií Annou, dcerou krále Filipa III. Španělského. Jan Karel zemřel však již ve čtrnácti letech. Marie Anna se pak stala manželkou jeho mladšího bratra Ferdinanda, který později vládl jako císař Ferdinand III. Habsburský. Jeho tělo je uloženo v mauzoleu ve Štýrském Hradci.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 Portrét Jana Karla Habsburského

Jan Karel
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí ve Štýrském Hradci
Pohřbení ve Štýrském Hradci
Narození 1. listopadu
Narození v roce 1605
Úmrtí 26. prosince
Úmrtí v roce 1619
Muži
Habsburkové v 17. století